Een verkeersweg:
 N516 (België)
 N516a (België)
 N516 (Frankrijk)
 N516 (Nederland), zie Provinciale weg 516

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing